Vine Hill ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Vine Hill (Centerville, North Carolina), NRHP-ID 75001259
 Vine Hill (Cross Bridges, Tennessee), NRHP-ID 83003053

Orte:
 Vine Hill (Kalifornien), Ort im US-Bundesstaat Kalifornien